Гернет Володимир Олександрович (1870—1929) — російський вчений енохімік.
 Гернет Михайло Миколайович (1874—1953) — російський і радянський вчений-правознавець, кримінолог і фахівець з кримінально-виконавчого права.
 Гернет Надія Миколаївна (1877—1943) — російська і радянська математикиня і педагогиня.